Memory Lane :
 Memory Lane, titre d'un récit de Patrick Modiano ;
 Memory Lane, film français réalisé par Mikhaël Hers et sorti en 2010 ;
 , film réalisé par Shawn Holmes, sorti en 2012.